Kugele ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Kugele (* 1944), deutscher Jurist und ehemaliger Richter am Bundesverwaltungsgericht
 Jens Kugele (* 1979), deutscher Religions- und Kulturwissenschaftler